Kalben steht für:

 die Geburt des Nachwuchses bei Rindern, siehe Abkalben
 Kalben (Glaziologie), das Abbrechen von Eismassen von Gletschern, die in einem Gewässer enden
 Kalben (Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Kalben Sağdıç İncesaraç, türkische Singer-Songwriterin

Kalben ist der Familienname folgender Personen:
 Eka von Kalben (* 1964), deutsche Politikerin (Grüne)

 Rudolf von Kalben (1869–1951), deutscher Offizier, Landwirt und Regionalhistoriker